Die ersten Judo-Mixed-Team-Europameisterschaft wurde am 18. Juli 2018 im russischen Jekaterinburg ausgetragen. Austragungsort war der Palast der Spielsportarten.

Ergebnisse

Medaillengewinner 

2018 Mixed
Judowettbewerb in Russland
Sportveranstaltung in Jekaterinburg
Sportveranstaltung 2018